Jean Guyon ist der Name folgender Personen:

 Jean Casimir Félix Guyon (1831–1920), französischer Chirurg und Urologe, siehe Félix Guyon 
* Jean-Jacques Guyon (1932–2017), französischer Vielseitigkeitsreiter 
 Jean-Louis-Geneviève Guyon (1794–1870), französischer Chirurg